Valutabeteckning kan syfta på:

 Valutabeteckning – det typografiska tecknet för att beteckna en valuta, se valutatecken
 Valutabeteckning – trebokstavskoden för en valuta, se valutakod